Dave Laut – atleta statunitense
 Isola Laut – isola dell'Indonesia, situata lungo la costa sud-orientale del Borneo
 Isola di Laut – isola dell'Indonesia, dell'arcipelago delle Isole Natuna, situata nel Mar Cinese Meridionale

Altri progetti